Рэ́йчел Ли Кук (; род. 4 октября 1979, Миннеаполис, Миннесота, США) — американская актриса.

Ранние годы 
Рэйчел Ли Кук родилась в городе Миннеаполис, штат Миннесота в семье Томаса Говарда Кука, социального работника и бывшего стендап-комика, и Джоан, инструктора по кулинарии и швеи. Имеет итальянские корни. С 10 лет начала сниматься в рекламе. В 14 лет участвовала в социальной рекламе против наркотиков. Училась в школе Клары Бартон, школе Лорел Спрингс и средней школе Миннеаполиса.

Карьера
Первый опыт съёмок в фильме — картина «Клуб нянек» в 1995 году, но плотный съёмочный график у неё начался после участия в 1996 году в фильме «Улица 26 Сансет», а популярность (и главные роли) пришла после исполнения роли Лейни Боггс в фильме «Это всё она». Также играла в таких фильмах, как «Полёт шмеля» и «Джози и кошечки». Последний стал кассовым провалом. В 2005 году она появилась в телевизионном мини-сериале «На Запад».

В 2007 году Кук сыграла Джейн Брайтен в экранизации «Нэнси Дрю». Она сыграла главную женскую роль в независимой спортивной драме «Последний сезон». В 2008 году она снялась в роли Эбигейл Литар в двух эпизодах третьего сезона телесериала «Ясновидец». Она повторила эту роль в следующем сезоне.

В феврале 2010 года она подписала контракт на главную женскую роль в пилотном комедийном сериале Fox TV «Нирвана». У нее была роль в вестерне ужасов «Вампир», англоязычном полнометражном дебюте японского режиссера Иваи Шунджи. В 2012 году Кук подписала контракт на главную женскую роль в криминальном драматическом сериале «Восприятие» вместе с Эриком Маккормаком. Она снялась в независимом фильме «Разбитое королевство», режиссером которого выступил ее муж Дэниел Гиллис. Она также принмала участие в скетче Funny or Die с Чадом Майклом Мюрреем.

В 2016 году Кук снялась в фильме «Летняя любовь». В том же году она снялась в другом фильме канала Hallmark «Осень на винограднике», за которым последовало его продолжение «Лето на винограднике» в 2017 году. В том же году Кук стала разработчиком и исполнительным продюсером фильма «Замерзшие в любви», который транслировался в январе 2018 года в рамках сезона программ канала Зимний фестиваль.

Она озвучила Челси Каннингем в детском мультсериале «Бэтмен будущего» и в анимационном фильме «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера». Кук озвучивал Тифу Локхарт в видеоиграх Kingdom Hearts II, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII и Dissidia 012 Final Fantasy, а также в CG-фильме Final Fantasy VII Advent Children. В 2011 году она озвучила персонажа Джейсы Вилсаам в игре «Star Wars: The Old Republic». В 2020 году Кук сыграла роль Макс в пятнадцатом сезоне сериала «Мыслить как преступник».

Кук владеет собственной продюсерской компанией Ben's Sister Productions. Она продюсировала и снялась в фильме «Гарантированная любовь», который дебютировал на Netflix 3 сентября 2020 года.

Личная жизнь 
С 1997 по 1999 год встречалась с актером Шейном Уэстом. В 2000 году находилась в отношениях с актером Райаном Рейнольдсом.

14 августа 2004 года Рэйчел вышла замуж за актёра Дэниела Гиллиса, с которым она встречалась меньше года до их свадьбы. У супругов двое детей — дочь Шарлотта Истон Гиллис (род. 28.09.2013) и сын Теодор Виго Салливан Гиллис (род. 04.04.2015). 13 июня 2019 года они объявили о расставании после почти пятнадцати лет брака. В 2021 они развелись. 

С 2020 года находится в отношениях с американским продюсером Кевином Манном.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Южной средней школы (Миннесота)
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США